Путевой обходчик:

 Профессия служащего на железной дороге. См. Обходчик. В советское время также называли людей, совершающих обходы в метрополитенах (сейчас именуются «тех. проверяющими»).
 «Путевой обходчик» — российский художественный фильм (триллер) 2007 года.